Mehr als ein Dutzend Schiffe der französischen Marine trugen in über 200 Jahren Geschichte den Namen des berühmten Freibeuters und Admirals Jean Bart, darunter:

 Jean Bart (Schiff, 1790), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse (1791–1793)
 Jean Bart (Schiff, 1793), eine 18-Kanonen-Korvette (1793–1795), von der Royal Navy erobert und in HMS Arab umbenannt wurde und im Juni 1796 Schiffbruch erlitt
 Jean Bart (Schiff, 1820), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse (1820–1833)
 Jean Bart (Schiff, 1852), ein 80-Kanonen-Linienschiff
 Jean Bart (Schiff, 1886), ein 4800 t großer Kreuzer 1. Klasse von 1886
 Jean Bart (Schiff, 1911), ein 1911 vom Stapel gelaufenes 23.600 t großes Linienschiff der Courbet-Klasse, der ersten französischen Großkampfschiffsklasse mit Einheitskaliber ("Dreadnought-Typ")
 Jean Bart (Schiff, 1940), ein 50.000 t großes Schlachtschiff der Richelieu-Klasse, 1949 in Dienst gestellt aber erst 1955 wirklich fertiggestellt
 Jean Bart (Schiff, 1988), eine Fregatte der Cassard-Klasse (1991–2021)

Schiffsname der französischen Marine